Open GDF Suez 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2009 является 17-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 9 по 15 февраля 2009 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Амели Моресмо выигрывает 1й титул в сезоне и 25й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Дементьева уступает 1й финал в сезоне и 14й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает 1й титул в сезоне и 47й за карьеру в туре ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает 1й титул в сезоне и 35й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2009

 Премьер серия WTA

 BNP Paribas Masters 2009

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Теннис
Февраль 2009 года
2009